George Jones peut désigner :
 George Jones (1766-1838), homme politique américain ;
 George Burpee Jones (1866-1950), marchand et homme politique canadien ;
 George Jones (1811-1891),  journaliste américain, cofondateur du New-York Daily Times ;
 George Jones (1896–1992), militaire australien ;
 George Jones (1860-1942) imprimeur, dessinateur de caractères et bibliophile britannique ;
 George Jones (1931-2013), chanteur américain de musique country ;
 George Jones, album de George Jones sorti en 1972 ;
 George Jones (1945-), joueur de football anglais ;
 Georges-Alain Jones (1975-), chanteur français.